La Diffusion phonographique populaire est un label de diffusion musicale indépendant sans but lucratif créé en 2005

Principe de fonctionnement  

L’idée du label est de se passer des circuits habituels de diffusion de disques, de réduire les coûts, de proposer le plus largement possible des productions de groupes indépendants, créatifs, engagés.
Issue des principes DIY punks, l’initiative est ouverte aux artistes de tous les styles, sans censure.
Le but étant d'aider les groupes à produire des enregistrements de bonne qualité, et surtout de diffuser ceux-ci.

Pour cela, les masters complets sont mis à disposition sur Internet au format Vorbis en haute qualité et distribués dans le monde réel sous forme de CD-R via un réseau de participants sans direction centralisée. Les CD sont dupliqués par quiconque le souhaite, à deux conditions : la copie doit être complète et identique à l'original et le CD doit être diffusé gratuitement ou en échange d'une participation ne dépassant pas le coût de fabrication. L'idée c'est qu'aucun bénéfice ne soit tiré de la vente des disques

Le label est composé de tous ceux qui le font vivre : l'auditeur de CD devient un acteur de sa musique en s'impliquant, selon ses possibilités, dans toutes les étapes de la production et de la diffusion. Il n'y a pas de chef ni de structure à proprement parler : un réseau en évolution permanente par lequel la musique se répand dans toutes les directions !

Productions 

Nutcase - Piss On Your Kingdom
Horion - Trahitorz Wreckwest
Ted Kaczynski - HeHaBnCTb
Frozen Circle - Le jour d'avant
Bolchevita - Très Chasse Très Punk
Behind Enemy Lines + All Systems Fail + Pekatralatak - ça va faire tout noir 
Compile DPP - Thématique DPP n°1 - G.Orwell's 1984
Compile DPP - Spéciale délocalisation: 20 tubes interprétés par des Chinois de 9 à 13 ans (punk; électro; grind; et autres trucs)
Compile DPP - Lève tes mains et danse la danse de la mort avec ton ami Mickey (punk; grind; électro; et autres trucs)
Compile DPP - Rebellion anale pour Rockers en chaleurs (punk; grind; électro; et autres trucs)
Horion - Dionyxorder (Drum'n'bass indus) 
Undazylium - Punker Frost Colorado (electro suicide core)
Ignor - Poetrism (Noise Jazz)

Distributions 
Compile libre n°1 - Chabanes records
Compile libre n°2 - Universal poursuit Chabane's Records
Split CD NIPPERCREEP (trash punk, France) / The WARBLINKERS (punk mélodique, Finlande)- Coercition''' - Pandemonium

Liens internes 

Musique libre
Contre-culture
Chabane's Records

Lien externe 

Diffusion phonographique populaire

Label discographique indépendant
Label de punk